Фельдма́ршальский — хутор в Новоалександровском районе (городском округе) Ставропольского края России. Находился в составе муниципального образования «Сельское поселение Раздольненский сельсовет» (упразднено ).

Варианты названия 
 Фельдмаршальское.

История 
Образован 12 июля 1880 года как посёлок Григорополисский

География 
Расстояние до краевого центра: 68 км. Расстояние до районного центра: 17 км.

Население 

По данным переписи 2002 года, 83 % населения — русские.

Образование 
 Детский сад № 26 «Василёк»
 Основная общеобразовательная школа № 12

Памятники 
 Братская могила жертв белого террора и 14 советских воинов, погибших в борьбе с фашистами. 1918—1920, 1942—1943, 1953 года

Кладбище 
Южнее хутора находится общественное открытое кладбище площадью 11 тыс. м².

Примечания 

Населённые пункты Новоалександровского района